Kazán puede referirse a:
la ciudad rusa de Kazán
la Virgen de Kazán, a cuya advocación están dedicadas varias iglesias y catedrales rusas.
Catedral de Kazán de San Petersburgo
Catedral de Kazán de Moscú. 
el Ak Bars de Kazán, equipo de hockey sobre hielo.
el UNICS Kazán, equipo de baloncesto.

Véase también 
Kazan